Ambala (district), een district van de Indiase staat Haryana
 Ambala (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Ambala